Андреас Сепи је освојио турнир. У финалу је победио Томаза Белучија резултатом 6-3, 6-7(3-7), 6-3.

Носиоци 

  Александар Долгополов (друго коло)
  '''Андреас Сепи (победник)
  Виктор Троицки (друго коло)
  Томаз Белучи ''(финалиста)

<ol start="5">
  Николај Давиденко ''(прво коло)
  Денис Истомин ''(друго коло)
  Карлос Берлок ''(друго коло)
  Тацума Ито ''(четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2012.